Лесники́ — топоним:

Белоруссия 
Брестская область
 Лесники — деревня, Немержанский сельсовет, Дрогичинский район
Витебская область
 Лесники — деревня, Узречский сельсовет, Глубокский район
 Лесники — деревня, Белицкий сельсовет, Сенненский район
Гродненская область
 Лесники — деревня, Гнезновский сельсовет, Волковысский район
 Лесники — деревня, Голдовский сельсовет, Лидский район
Минская область
 Лесники — деревня, Ижский сельсовет, Вилейский район
 Лесники — деревня, Дорский сельсовет, Воложинский район
 Лесники — деревня, Першайский сельсовет, Воложинский район
 Лесники — деревня, Задорьевский сельсовет, Логойский район

Россия 
 Лесники — деревня в Рославльском районе Смоленской области.

Украина 
 Лесники — село в Киево-Святошинском районе Киевской области.
 Лесники — село в Бережанском районе Тернопольской области.
 «Лесники» — заказник общегосударственного значения, Голосеевский национальный парк, Киев.
 Лесники — наблюдательная станция астрономической обсерватории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

См. также 
 Лесник